В 1990/91 годах состоялся 36-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей впервые получила «Црвена звезда», победившая в финале по пенальти «Олимпик Марсель». Это второй Кубок, завоёванный восточноевропейской командой. Также в этом сезоне был сыгран последний турнир без группового этапа, введённого со следующего розыгрыша.

Хотя в этом сезоне истекла пятилетняя дисквалификация английских клубов, вызванная Эйзельской трагедией, чемпион Англии «Ливерпуль», дисквалифицированный на 6 лет, не попал в этот розыгрыш, и английского клуба в сезоне не было.

1/16 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1990/91 на сайте УЕФА
 Статья о победе «Црвены Звезды» в Кубке чемпионов 1990/91 на сайте Sports.ru
 Статистика Еврокубков сезона 1990/91 на сайте RSSSF

1990
Футбол в Европе в 1990 году
Футбол в Европе в 1991 году